

Населені пункти 
 Кусацу (草津市) — місто в Японії, у префектурі Сіґа.
 Кусацу (草津町) — містечко в Японії, у префектурі Ґумма. Курорт термальних вод.